Пакистан административно подразделяется на 132 округа. До 1971 года в состав Пакистана также входили 64 округа Бангладеш. Округа в Пакистане — административная единица третьего уровня (первый уровень — провинция, второй — ), после реформы в августе 2000 года — области были ликвидированы как административная единица. Округа занимают высшую позицию в иерархии местного самоуправления Пакистана, за ними идут 596 техсилов и более 6 000 союзных советов.

До 2001 года насчитывалось 106 округов, но после реорганизации их осталось 102 (в результате слияния пяти округов Карачи в один). Затем количество округов вновь выросло до 106, в декабре 2004 года, когда четыре новых округа были созданы в провинции Синд.

В мае 2005 года правительство Пенджаба создало новый округ, техсил Нанкана-Сахиб был выделен из округа Шейхупура. В 2011 году в Хайбер-Пахтунхве был образован новый округ — Кала-Дака.

Обзор

Федеральная столичная территория

Белуджистан

Хайбер-Пахтунхва

Пенджаб

Синд

Зона Племён

Азад Кашмир

Гилгит-Балтистан

См. также 
 Административное деление Пакистана
 Список пакистанских округов по индексу развития человеческого потенциала

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Northern Pakistan detailed placemarks in Google Earth (with an overlay for district boundaries 
 Current map of the Districts of Sindh

 
Пакистан
Списки:Пакистан